Germà Sennen, Étienne Marcellin Granier-Blan (1861-1937), botànic i explorador francès.
 Sennen (Cornualla), municipi a l'extrem oest de la costa de Cornualla (Gran Bretanya).